Holly Hill (Carolina do Sul)
Holly Hill (Flórida)

Desambiguações de topônimos